Od końca XIX wieku najważniejszymi świadkami tekstu Nowego Testamentu (NT) są kodeks Synajski i Watykański, dwa spośród czterech wielkich kodeksów biblijnych. Wszystkie naukowe wydania tekstu NT opierają się na tych dwu kodeksach. Konstantin von Tischendorf i Hermann von Soden oparli swoje wydania głównie na Kodeksie Synajskim, wszyscy pozostali wydawcy oparli się na Kodeksie Watykańskim. Oba rękopisy reprezentują aleksandryjską tradycję tekstu NT, jednak zachodzą pomiędzy nimi liczne różnice. Herman Hoskier obliczył, że w tekście samych tylko Ewangelii zachodzi 3036 różnic pomiędzy Sinaiticus a Vaticanus (nie licząc błędów itacyzmu).

 Mateusz – 656
 Marek – 567
 Łukasz – 791
 Jan – 1022

 Razem – 3036

Różnice te wynikają stąd, że oba rękopisy reprezentują dwie odmienne podgrupy tekstu aleksandryjskiego, ponadto w Ewangelii Jana 1,1-8,38 Sinaiticus reprezentuje tekst zachodni, a w dalszych partiach Ewangelii Jana ma również sporo zachodnich naleciałości.

Hoskier zauważył, że znaczna część różnic ma charakter gramatyczny: ως i ωσπερ, παντα i απαντα, ως i ωςει, εναντιον i ενωπιον, εστηκοτων i εστωτων, εαυτου i αυτου, με i εμε, οικιαν i οικον, ετερον i αλλον oraz αλληλον, πιειν i πειν oraz πιν, ηυδοκησεν i ευδοκησεν, ευθυς i ευθεως, σπυριδας i σφυριδας, καγω i και εγω, υποκατω i υποποδιον, εαν i αν, απο i υπο, προς αυτους i αυτοις, επι i εις, ινα i οπως.

Kodeks Synajski oznaczany jest symbolem - א, natomiast Watykański symbolem - B.

Przykład czterech różnic pomiędzy kodeksami Sinaiticus i Vaticanus na przykładzie tekstu Mateusz 1,18-19:

Ewangelia Mateusza 

Mateusz
1,3
 Ζαρε (Zare) – Papirus 1, B
 Ζαρα (Zara) – Sinaiticus

1:12/13
 γεννα (ród) – Β
 εγεννησεν (spłodził) – א

1:19 
 δειγματισαι (wystawić na pokaz) – Sinaiticus1 Β Ζ f1
 παραδειγματισαι (wystawić na pokaz, zniesławić) – Sinaiticus*.2 C L W Θ f13 Byz

1:20
 Μαριαν – B L f1 1241
 Μαριαμ – א C D W Z Θ f13 Byz

1:25
 εως (dopóki) – Β
 εως ου (dopóki nie) – א

2:12
 εις την χωραν αυτων (do kraju ich) – Β 
 εις την εαυτων χωραν (do swego kraju) – א f1 157 a b g1 vg cop

2:13
 κατ οναρ εφανη (we śnie ukazał się) – Β 372 copsa
 φαινεται κατ οναρ (ukazał się we śnie) – א

3:6 
 υπ αυτου (przez niego) – א 
 εν τω ιορδανη υπ αυτου (w Izraelu przez niego) – B

3:11
 εγω μεν γαρ (ponieważ ja) – א 892
 εγω μεν (ja) – Β

3:15
 πρεπον εστιν ημας (należy nam) – א cop it syr
 πρεπον εστιν ημιν (należy nam) – Β

4:8
 δικνυει (pokazuje) – א 
 δεικνυσιν (pokazuje) – Β
 εδειξεν (pokazał) – D 372

4:13
 παραθαλασσαν (nad morzem) – א W
 παραθαλασσιαν (nad morzem) – B
 παραθαλασσιον (nad morzem) – D 372

4:23
 εν τη Γαλιλαια (w Galilei) – א 
 εν ολη τη Γαλιλαια (w całej Galilei) – B C 157 cop syr eth
 ολην την γαλιλαιαν (całą Galileę) – D

4:23b
 διδασκων αυτοις (nauczając ich) – א
 διδασκων (nauczając) – Β

4:24
 πασαν την Συριαν (całą Syrię) – א 157
 ολην την Συριαν (całą Syrię) – Β

5:9
 οτι υιοι (ponieważ synowie) – א C D 13-124-556
 οτι αυτοι υιοι (ponieważ sami synowie) – B

5:10
 ενεκα (z powodu, ze względu) – B 
 ενεκεν (z powodu, ze względu) –א

5:18 
 εως παντα (aż wszystko) – B 106
 εως αν παντα (aż wszystko) –א

5:19 
 ος δ’ αν ποιηση και διδαξη, ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων (a kto by czynił i nauczał, ten nazwany będzie wielkim w Królestwie Niebios) – Β 
 brak – א* D W d g2 r2

5:22 
 ραχα (Racha) – א* D W
 ρακα (Raka) – Β

5:28 
 επιθυμησαι (pożąda) – א 236
 επιθυμησαι αυτην (pożąda ją) – Β W
 επιθυμησαι αυτης (pożąda jej) – א M Σ

5:28
 εαυτου (siebie) – Β
 αυτου (jego) –א

5:30
 η ολον (niż całe) – א 
 και μη ολον (i nie całe) – B d k syr cop

5:31
 ερρεθη (powiedziano) – א* Κ Π syr copbo
 ερρεθη δε (powiedziano zaś) – B

5:37
 εσται – Β Σ 61 68 245 700
 εστω –א

5:39 
 εις την δεξιαν σιαγονα (w prawy policzek) – א W Σ 157 892
 σιαγονα σου (policzek twój) – B D
 σου σιαγονα (twój policzek) – E

5:41
 αγγαρευει (przymusza) – D
 αγγαρευσει (przymusi) – B L M S U Π
 αγγαρευση – א E G K V Δ Σ
 και ος λεγει σοι (a ktoś mówi tobie) – syrcur

5:42
 αιτουντι σοι – א* y
 αιτουντι σε – B

5:45
 και βρεχει επι δικαιους και αδικους (pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych) – B
 brak –א

5:46 
 ουχι (nie) – B 
 brak – א* copbo syrcur

6:2
 αμην αμην – א 13 
 αμην – B

6:7
 υποκριται (obłudnicy) – Βג syrcur
 εθνικοι (poganie) –א

6:8
 ο πατηρ υμων (Ojciec wasz) – א* D L W Z Θ 0170 f1 f13 Byz
 ο θεος ο πατηρ υμων (Bóg, Ojciec wasz) – א1 B copsa

6:15 
 τα παραπτωματα αυτων (przestępstwa wasze) – B 
 brak – א D f1

6:16 
 και οταν δε (i kiedy zaś) – א syrcur eth 
 οταν δε (kiedy zaś) – Β

6:16 
 υποκριται – א 
 οι υποκριται – Β 
 το προσωπον – א 244 g1 k syrp
 τα προσωπα – B 
 αμην γαρ – א, copbo
 αμην – Β 
6:18a
 νηστευων τοις ανθροποις – Β 
 τοις ανθρωποις νηστευων –א 
6:18b
 σου – א Δ syrcur
 brak – Β 
6:20
 και κλεπτουσιν – א 1 892 syrcur
 ουδε κλεπτουσιν – Β 
6:21
 εκει εσται η καρδια – B copbo
 ουδε κλεπτουσιν – Β syrp
6:22a
 ο οφθαλμος σου (oko twoje) – Β 
 ο οφθαλμος (oko) –א 
6:22b 
 εαν ουν (jeśli więc) – B 
 εαν (jeśli) –א 
6:23
 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος – א W 33 
 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η – B cop it 
 εαν δε ο οφθαλμος σου η πονηρος – syr 
6:25a 
 τι φαγητε – א f1 892 a b ff1 k l vg syrc copsa
 τι φαγητε η τι πιητε – B W f13 33 
 τι φαγητε τι πιητε – copsa
 τι φαγητε και τι πιητε – L Θ 0233 Byz 
6:25b 
 υμων – B 
 brak – א b

6:32a
 ταυτα γαρ παντα – א N Δ Σ f13 157 892 
 παντα γαρ ταυτα – B 
 παντα – a b k
6:32b
 ο θεος ο πατηρ υμων – א 
 ο πατηρ υμων – א2 28 237 
 ο πατηρ υμων ο ουρανιος – B 050 
6:32c
 χρητε – B 
 χρηζετε –א

6:33
 την βασιλειαν (αυτου) και την δικαιοσυνην αυτου – א g k cop eth 
 την δικαιοσυνην και την βασιλειαν αυτου – Β 
 την βασιλειαν του θεου και την δικαιοσυνην αυτου – E W Σ Φ 050

7:3
 την δε δοκον την εν τω οφθαλμω – א N Σ 235 
 την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον – Β 050

7:4a
 λεγεις – א 700 
 ερεις – Β 
7:4b
 τω αδελφω σου αδελφε – א 
 τω αδελφω σου – Β

7:8
 ανοιγεται – Β 
 ανοιγησεται –א

7:9
 η τις – Β Ζ 
 η τις εστιν –א

7:12 
 παντα οσα – א 
 παντα ουν – B 
 παντα δε – copbo

7:13a
 η πυλη – Sinaiticusb B
 brak – א a b c h k
7:13b
 εισιν (są) – א copsa 
 brak – B

7:14
 οτι δε – Β 
 οτι – א* X 
 τι – B2 אb N W Σ Φ 
 και – 209

7:17
 καρπους ποιει καλους – Β cop
 καλους ποιει καρπους – Δ δ
 καρπους καλους ποιει –א

7:18
 ποιειν – א 
 ενεγκειν – B

7:21
 τα θελεματα – א 
 το θελεμα – Β

7:22
 δαιμονια πολλα – א 
 δαιμονια – B

7:25
 ελθαν – B 
 ελθον –א

7:27a
 ελθαν (przyszli) – B 
 ελθον (przyszli) –א 
7:27b
 και επνευσαν οι ανεμοι – Β 
 brak –א 
7:28
 επι τη διδαχη αυτου οι οχλοι – א 
 οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου – Β 
8:1
 καταβαντος δε αυτου – B C W אb 
 και καταβαντος αυτου – Z 
 καταβαντι δε αυτω –א* 
8:3a
 την χειρα αυτου – א 124 
 την χειρα – B 
8:3b
 ευθεως (natychmiast) – B 
 brak –א 
8:4a
 ειπεν (powiedział) – א k cop 
 λεγει (mówi) – Β 
8:4b
 προσενεγκον – B C 
 προσενεγκε –א 
8:5
 εκατονταρχης (setnik) – א W 
 εκατονταρχος (setnik) – Β cop 
8:6
 κυριε (Panie) – B 
 brak – א k syrs syrc
8:7a
 λεγει (mówi) – Β 700 
 και λεγει (i mówi) –א 
8:7b
 ακολουθει μοι εγω ελθων – א 
 εγω ελθων – Β 
8:8a
 εκατονταρχης (setnik) – א 
 εκατονταρχος (setnik) – Β cop 
8:8b
 ειπεν (powiedział) – א C 33 
 εφη (zawołał) – B 
8:10
 παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω Ισραηλ ευρον – Β 4
 παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν ευρον – f1
 ουδε εν τω Ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον –א 
8:11
 Ισακ (Izak) – א 
 Ισαακ (Izaaka) – Β 
8:12
 εξελευσονται (wychodzący) – א 
 εκβληθησονται (wyrzuceni) – Β 
8:13
 και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα υγιαινοντα – א C E M N U X Σ Φ 
 brak – B 
8:18
 οχλον (tłum) – Β 
 οχλον πολυν (tłum liczny) – W 
 πολυν οχλον (liczny tłum) – 12 243 copsa syrcur, sin
 οχλους (tłumy) – א 1 22
 πολλους οχλους (liczne tłumy) – אc C N Σ Φ 
 οχλους πολλους (tłumy liczne) – 108 
 πολλους (licznych) – 106 
8:22
 ο δε ιησους λεγει (Jezus zaś mówi) – B syrcur
 ο δε λεγει (on zaś mówi) – א 33 b c k q syrs
8:26
 τω ανεμω και τη θαλασση – א f1 f13 22 
 τοις ανεμοις και τη θαλασση – Β

8:29
 απολεσαι (zatracić) – א copbo
 βασανισαι (dręczyć) – Β copsa
8:34
 ινα (aby) – B W 
 οπως –א 
9:4a
 και ιδων – א C D K L W X Δ Πmg f13 33 892 1009 1010 1071 1216 1230 1242 1253 1365 1646 2148 Byz Lect it vg syrs copbo ethro 
 και ειδως – B N Πtxt f1 565 700 1079 1195 1546 ℓ 184, 313, 1627, 1761 syrh goth arm? Eth geo
 και ειδος – ℓ 76 
 ιδως – ℓ 547 
 ειδως δε – Θ
9:4b
 εγειρε περιπατει (wstań, idź) – א copsa syr 
 εγειρε και περιπατει (wstań i idź) – Β 
9:6a
 εγειρε – Β 372 
 εγειρε και – D 
 εγερθεις –א 
9:6b
 πορευου – א, copsa i copbo stosują różne terminy, ale każdy jest odpowiednikiem πορευου 
 υπαγε – Β 
9:9a
 εκειθεν – Β 
 brak – א L 10 71 copbo 
9:9b
 λεγει (mówi) – א copsa 
 και λεγει (i mówi) – Β copbo 
9:9c
 ηκολουθει – א D f1 21 892 
 ηκολουθησεν – B 
9:10a
 και ανακειμενου – א 
 και εγενετο αυτου ανακειμενου – B 
9:10b
 ιδου – א D 892 
 και ιδου – Β 
9:10c
 ελθοντες – א 243 ℓ 50 
 brak – B 
9:12
 ιατρων – א 
 ιατρου – Β 
9:15
 ελευσονται – א* 
 brak – B 
9:16
 το πληρομα αυτου – Β 
 το πληρομα –א 
9:17
 ει δει μη – Β 301 copsa
 ει δε μηγε –א 
9:8
 ιδου αρχων προσελθων – א 13 157 
 ιδου αρχων εις προσελθων – Β 
 ιδου αρχων εισελθων – C D E M X אc N W Σ Φ 
 ιδου αρχων εις ελθων – Κ S V Δ Π 
9:19
 ηκολουθει – א C D 33 41 
 ηκολουθεσεν – Β 
 ηκολουθησαν – Ε Μ 
9:21
 εαν αψομαι – א 
 εαν αψομαι μονον – D 
 εαν μονον αψομαι – Β 
9:22
 ο δε – א D 
 ο δε Ιησους – Β 

9:24
 ειδοτες οτι απεθανεν – א 61 
 brak – B 
9:26
 η φημη αυτης – א C N 86 99 238 348 
 η φημη αυτου – D 
 η φημη αυτη – B 
9:27a
 ηκολουθησαν (towarzyszyli) – Β D 
 ηκολουθησαν αυτω (towarzyszyli mu) –א 
9:27b
 κραυγαζοντες (krzycząc) – א 
 κραζοντες (wołając) – B 
9:27c
 υιος (syn) – B G U Π 
 υιε (synu) –א
9:28a
 εισελθοντι δε αυτω – א Ν Σ 
 ελθοντι δε – Β 
 και ερχεται – D 
9:28b
 οι δυο τυφλοι (dwaj ślepcy) – א D 
 οι τυφλοι (ślepcy) – B 
9:28c
 Ιησους – א copbo 
 ο Ιησους – Β 
9:28d
 τουτο δυναμαι ποιησαι – Β 
 δυναμαι ποιησαι τουτο – C 
 δυναμαι υμιν τουτο ποιησαι –א 
9:30a
 ηνεωχυησαν – B D N Σ 
 ηνοιχθησαν – C 
 ανεωχθησαν –א 
9:30b
 οι οφθαλμοι – א 
 οι οφθαλμοι αυτων – D 
 αυτων οι οφθαλμοι – B 
9:31
 εν τη γη εκεινη – א 
 εν ολη τη γη εκεινη – Β 
9:35a
 κηρυσσων (głosząc) – א 
 και κηρυσσων (i głosząc) – Β 
9:35b
 εν τω λαω (z ludu) – א 
 brak – B C D S Δ 
9:35c
 και ηκολουθεσαω αυτω – א 
 και πολλοι ηκολουθεσαω αυτω – L Φ 13 124 
 brak – B 
10:3
 θαδδαιος (Tadeusz) – א 
 και θαδδαιος (i Tadeusz) – Β 17 124 892 cop 
 και λεββαιος (i Lebeusz) – D 122 
 και λεββαιος ο επικλ. Θαδδαιος (i Lebeusz zwany Tadeuszem) – E N W Σ Φ 
 και Θαδδαιος ο επικλ. λεββαιος (i Tadeusz zwany Lebeuszem) – f13 
10:4a
 καναναιος – Β C D L N 1 22 33 118 892 
 κανανιτης –א 
10:4b
 ο ιουδας – א 80 
 ιουδας – B 
10:5a
 λεγων (mówiąc) – Β 
 brak –א 
10:5b
 ελθων – Β 
 brak –א 
10:7
 οτι – א 
 brak – Β 
10:9
 μηδε αργυρον – B 
 brak – א

10:11
 εν αυτη τις αξιος εστι – א Κ 16 99 243 892 
 τις εν αυτη αξιος εστι – Β 
 τις αξιος εστι εν αυτη – syrp

10:12
 λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω – א D L W Φ f1 22 99 237 251 ℓ49 
 brak – Β

10:14a
 μη δεξηται – Β 
 brak –א 
10:14b
 η πολεως η κωμης – א f13 61 892 cop 
 η της κωμης – syrp 
 η της πολεως – Β
10:14c
 εκ των ποδων υμων – א C 27 33 41 71 157 892 
 των ποδων υμων – B

10:15
 γη σοδομων και γη γομορρων – א 
 γη σοδομων και γομορρων – Β

10:16a
 εις μεσον – Β 
 εν μεσω – א D 
10:16b
 ως ο οφις – א 
 ως οι οφεις – B 
 ωσει οφεις – L 157

10:21
 επαναστησεται τεκνα – Β Δ 75 235 700 
 επαναστησονται τεκνα –א

10:23
 Ισραηλ – Β D 
 του Ισραηλ –א

10:24
 υπερ τον διδασκαλον αυτου – א F M W 
 υπερ του διδασκαλον – Β

10:25a
 ει τω οικοδεσποτη βεελζεβουλ ... τοις οικιακοις – Β 
 ει τω οικοδεσποτην βεελζεβουλ ... τοις οικιακους –א 
10:25b
 επεκαλεσαντο – א N 
 εκαλεσαντω – L 
 απεκαλεσαν – U 
 επεκαλεσαν – Β 
 καλουσιν – D

10:28
 ψυχην και το σωμα – א
 την ψυχην μετα του σωματος – copbo
 ψυχην και σωμα – Β C D L X Π Σ
 σωμα και ψυχην – syrsin
 την ψυχην και το σωμα – E אc W Φ

10:32
 εν τοις ουρανοις – Β C Κ V Σ Φ
 εν ουρανοις –א

10:33a
 οστις δε αρνησηται – Β L
 οστις δ’ αρνησηται – C 
 οστις δαν αρνησηται – א 
 και οστις αρνησηται – W syrcur
10:33b
 εν τοις ουρανοις – Β V X 
 εν ουρανοις –א

10:34
 ειρηνην βαλειν – א 
 ειρηνην ηλθον βαλειν – h k vg 
 βαλειν ειρηνην – Β

10:37
 και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν αξιος – א 
 brak – B D

10:40
 ο δε εμε – א 
 και ο εμε – Β

11:4
 τω Ιωαννη – א 243 
 Ιωαννει – D W Δ 
 Ιωαννη – Β

11:8
 ανθρωπον ιδειν – א 
 ιδειν ανθρωπον – Β

11:15
 ακουειν – א 
 brak – Β D 32 700

11:19
 φιλος τελωνων – א 
 τελωνων φιλος – Β

11:21
 εν σακκω και σποδω μετενοησαν – Β
 εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν – א C U

11:23a
 καταβηση – Β D W 
 καταβιβασηυση – א 
11:23b
 αι εν σοι γενομεναι – B 
 αι γενομεναι εν σοι –א 
11:24a
 οτι – Β
 brak – א Ν 33
11:24b
 ανεκτοτερον εσται γη σοδομων – א 
 γη σοδομων ανεκτοτερον εσται – Β

11:27
 υπο του πατρος – א 71
 υπο του πατρος μου – Β

11:29
 μαθετε – א 
 μαθετε απ εμου – Β

12:1
 σαββατοις – Β
 σαββασιν – א W
 εν τοις σαββασιν – W

12:4
 ο – Β D W
 ους –א

12:10
 θεραπευσαι – א D L W 106 
 θεραπεθειν – Β

12:11
 πεση – א Γ 238 251 253 892 
 εμπεση – Β

12:12
 σαββατοις – Β 
 σαββασιν –א

12:13
 ως η αλλη – Β 
 brak –א 892

12:17
 ινα – א Β C D 1 33 
 οπως – Ε

12:20
 ληνον – Β 
 λινον –א

12:22a
 προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενον τυφλον και κωφον – Β 
 προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενος τυφλος και κωφος –א 
12:22b
 εθεραπευσεν αυτους – א 
 εθεραπευσεν αυτον – Β

12:29
 αρπασαι – Β C Ν Χ W Σ 892 
 διαρπασαι – א D Φ 
12:30
 σκορπιζει με – א 33 
 σκορπιζει – Β

12:31
 αφεθησεται υμιν τοις ανθρωποις – Β 
 αφεθησεται τοις ανθρωποις –א

12:32a
 ουκ αφεθησεται – Β 
 αφεθησεται –א 
12:32b
 ου μη αφεθη – Β 
 ου μη αφεθησεται – א* 
 ουκ αφεθησεται – אcorr

12:35
 αγαθα – Β W 
 τα αγαθα – א C L U Δ Ν Σ Φ

12:37
 και εκ των λογων – א 
 και εκ των λογων σου – Β 
 και εκ των λογων εργων σου – Κ

12:38
 τινες των γραμματαιων – Β 59 
 τινες των γραμματαιων και φαρισαιων – א 
 τινες των φαρισαιων και γραμματαιων – Κ

12:44a
 και ευρισκει – א 
 και ελθον ευρισκει – Β 
 και ελθων ευρισκει – F G X Γ Σ Φ
12:44b
 και σεσαρωμενον – א C 
 σεσαρωμενον – Β

12:46
 ζητουντες αυτω λαλησαι – Β C Z אa 
 ζητουντες λαλησαι αυτω – D L Φ 
 brak –א

12:48
 αδελφοι – Β 
 αδελφοι μου –א

12:49 
 την χειραν – א 
 την χειρα αυτου – B

13:3
 του σπειραι – א D L Μ Χ Σ Φ 
 του σπειρειν – Β

13:4
 και ελθοντα τα πετεινα κατεφαγεν – Β
 και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν – א D

13:5
 αλλα ... και ευθεως εξανετειλαν – Β 
 αλλα ... και ευθεως εξανετειλεν –א 
13:5a
 βαθος της γης – Β
 βατος γης –א 
13:6
 εκαυματωθη – Β 
 εκαυματισθη –א 
13:7
 επνιξαν – א 
 ανεπνιξαν – Β

13:10
 αυτοις λαλεις – א
 λαλεις αυτοις – Β

13:14
 ακουσατε ... βλεψετε – Β
 ακουσητε ... βλεψετε – Σ
 ακουσετε ... βλεψητε – א Φ
 ακουσετε ... βλεψετε – C D
 ακουσητε ... βλεψητε – Ε F G M N U V Γ

13:15
 τοις ωσιν αυτων – א C Φ
 τοις ωσιν – Β D

13:17a
 αμην – א Χ Φ
 αμην γαρ – Β
13:17b
 και δικαιοι – א 
 brak – B

13:24
 ελαλησεν – Β 
 παρεθηκεν א Β2

13:25
 επεσπαρκεν – א 1 13 22 
 επεσπειρεν – Β Ν Σ
 εσπειρεν – C D W Φ

13,27
 τα ζιζανια – א L X Σ Φ
 ζιζανια – Β N W 
13,28a
 οι δε – Β 157 
 οι δε δουλοι – א 
13,28b
 αυτω λεγουσιν – Β C 
 λεγουσιν αυτω – א D 
 ειπον αυτω – Ε N 
13,30a
 αχρι – א* L 
 εως – Β D 
 μεχρι – C אb N Σ 
13,30b
 εν τω καιρω – א C E L 
 εν καιρω – B D אb N W Σ 
13,30c
 αυτας – Β 
 αυτα –א 
13,30d
 συναγετε – Β Γ 1 
 συναγαγετε – א B2 
 συνλεγεται – D 
13,32
 κατασκηνοιν – Β* D 
 κατασκηνουν – א B2 
13,33
 ελαλεσεν αυτοις λεγων – א L M U X Θ f13 28 
 παρεθηκεν αυτοις λεγων – C 243 1241 
 ελαλεσεν αυτοις – Β 
 brak – D syrcur, sin d k 
13,34
 ελαλησεν – א Δ 61 
 ελαλει – Β D אc Σ Φ 
 ελαλη – Ε Μ Γ W 
13,35a
 δια Ησαιου του προφητου – א 1 
 δια του προφητου – Β 
13,35b
 απο καταβολης – B אb 1 
 απο καταβολης κοσμου – א 
 απ αρχης – syrcur, sin
13,36a
 εισηλθεν – א 
 ανηλθεν – 273 
 απηλθεν – a b h q 
 ηλθεν – Β 
13,36b
 διασαφησον – א B Θ 0242 
 φρασον – אb C D L W 0106 0233 0250 f1 f13 Byz
13,39a
 ο δε εχθρος εστιν ο σπειρας αυτα ο διαβολος – Β 
 ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο διαβολος – א 
 ο δε εχθρος ο σπειρων αυτα εστιν ο διαβολος – L 
 ο δε εχθρος ο σπειρας εστιν ο διαβολος – D 
13,39b
 ο δε θερισμος συντελεια αιωνος εστιν – Β 
 brak –א 
13,41
 τους αγγελους – א F 
 τους αγγελους αυτου – Β 
13,42
 βαλλουσιν – א D Χ 
 βαλουσιν – Β 
13,44a
 εν τω αγρω – Β אa 
 brak –א 
13,44b
 πωλει οσα εχει – Β 28 61 435 
 πωλει παντα οσα εχει –א 
13,48
 εβαλλον – א V Δ
 εξεβαλλον – Χ
 εβαλον – Β
13,50
 βαλλουσιν – א D Χ
 εκβαλυσιν – 258
 βαλουσιν – Β
13,54
 εις την αντιπατριδα αυτου – א
 εις την πατριδα αυτου – reszta mss
13,55
 Ιωαννης – א* D E F G M S U V X Φ
 Ιωσηφ – אa B C N Σ
 Ιωσης – K L W Δ Π Φ
 Ιωση – copbo
13,57a
 ο δε Ιησους – Β
 brak –א 
13,57 b
 εν τη πατριδι – Β D
 εν τη ιδια πατριδι – א Ζ f13 892
 εν τη πατριδι αυτου – E G K M N S V Γ Δ Σ Φ L X W
14,1
 τετρααρχης – א C Z Δ 
 τετραρχης – Β D 
14,2
 δια τουτο – א 
 brak – Β 
14,3
 τοτε κρατησας – Β 
 κρατησας – א 
14,4a
 Ιωαννης – א D 
 ο Ιωαννης – Β 
14,4b
 αυτω – Β 24 28 
 brak –א 
14,5
 επει – Β 
 επειδη – Ν Σ 
 οτι –א 
14,7
 μετα ορκου – א 
 μεθορκου – Β 
14,9
 λυπηθεις ο βασιλευς δια τους ορκους – Β D 
 ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους –א 
14,12
 αυτου – א D L Σ 
 brak – Β 
14,13
 πεζοι – א L Ζ 
 πεζη – Β 
14,15a
 παρηλθεν ηδη – א Ζ 1 
 ηδη παρηλθεν – Β D 
 παρηλθεν – copsa copbo arm syr 
14,15b
 απολυσον ουν – א C Z 
 ιδου απολυσον – eth 
 και απολυσον – k 
 απολυσον – Β 
14,15c
 χωρας – א 
 πολεις – 238 
 κωμας – Β 
14,16
 ο δε – א D 61 
 ο δε Ιησους – Β 
14,17
 αρτους ει μη πεντε – א 
 ει μη πεντε αρτους – Β 
14,19a
 κελευσατε – Β 
 εκελευσεν – א Ζ 
 κελευσας – Β2 D 
14,19b
 λαβων – Β C2 E F G 
 ελαβεν – D 
 και ελαβεν – א C L X 
14,22a
 και ευθεως – Β 
 και – א C 892 
14,22b
 τους μαθητας – א C D 
 τους μαθητας αυτου – Β Ε F Κ P X Π Σ 
14,22c
 πλοιον – Β Σ 1 33 99 124 700 892 
 το πλοιον –א 
14,23
 απολυσας τους οχλους – Β 
 brak - Sinaiticus 251 
14,24
 σταδιους πολλους απο της γης απειχε βασανιζομενον – Β f13
 μενον της θαλασσης ην βασανιζομενον –א 
14,26
 οι δε μαθηται ιδοντες αυτον – א1 Β D f13 pc 
 ιδοντες δε αυτον – א* Θ 700 pc copsa
 και ιδοντες αυτον – 084 f1 1241 1424 pc copbo pt 
 και ιδοντες αυτον οι μαθηται – C L W 0106 Byz syrh copbo pt 
14,28a
 ο πετρος ειπεν αυτω – Β 
 ο πετρος αυτω ειπεν – 33 
 αυτω ο πετρος ειπεν –א 
14,28b
 ει συ ει κυριε – א 892 
 ει συ ει – syrsin
 κυριε ει συ ει – Β 
14,29
 ελθιν ηλθεν ουν προς τον ΙΝ – א* 
 ηλθεν προς ΙΝ – copsa
 και θλθεν προς τον ΙΝ – Β C 700
 θλθεν προς τον ΙΝ – אc C2 D copbo
14,35
 του τοπου εκεινου – Β
 του τοπου –א 
14,36
 παρεκαλουν – Β 892
 παρεκαλουν αυτον –א 
15,3
 διατι υμεις – א
 διατι και υμεις – Β
15,4
 ειπεν (zob. Mk 7,10) – אa B D Θ 084 f1 f13 700 892 ita, aur, b, c, d, e, ff1, ff2, g1, l q vg syrc, s, p copsa, bo, fay arm eth geo 
 ενετειλατο λεγων – א*, b C K L W X Δ Π 0106 33 565 1010 1071 1230 1241 1253 1344 1365 2174 Byz
15,5
 ωφεληθης ουδεν εστιν – א
 ωφεληθης – Β
15,6
 τον νομον – א C f13
 τον λογον – Β D 892
 την εντολην – Ε F G N W Σ Φ
15,11a
 ερχομενον – Β
 εισερχομενον –א 
15,11b
 τουτο κοινοι τον ανον – א cop
 κοινοι τον ανον – Β
 κοινωνει τον ανον – D
15,12
 λεγουσιν – Β D
 λεγοντες – copsa
 ειπαν – א
 ειπον – C
15,14
 τυφλοι εισιν οδηγοι – Β D L Z
 οδηγοι τυφλοι – 253
 οδηγοι εισιν τυφλοι – א C
15,15
 αυτω ειπεν – Β
 ειπεν αυτω – א
 ειπεν – W
15,17
 ου νοειτε – Β D Ζ Θ 33 238 f13
 ετι ου νοειτε –
 ουπω νοειτε – א C L W 0119 f1 Byz
15,17
 εισερχομενον – Β Θ 381
 εισπορευομενον – א
15,17
 εις τον αφεδρωνα – א Γ 99 253 892
 εις αφεδρωνα – B
15,22
 εκραξεν – א* Ζ f13 892
 εκραζεν – Β D Σ אc
 εκραυγαζεν – M 299
 εκραυγασεν – C (εκραυγασεν 4)

15,22
  κυριε υιος – B D Θ 56 58 700
  κυριε υιε – א

15,27
  και τα κυναρια – B
  και γαρ τα κυναρια – א

15,30
  odmienna kolejność

15,31
  τον οχλον – C D U Δgr Φ Θ
  τους οχλους – B
15,31
  κωφους ακουοντας – B Φ 59 115 238
  κωφους ακουοντας και λαλουντας – N Σ ℓ 48, ℓ 49
  κωφους λαλουντας – א
15,31
  κυλλους υγιεις – B D
  brak – Sinaiticus 1 700 892

16,6 
 αυτοις – B
 brak –א 
16,9
 ουδε μνημονευετε – Β 
 brak – א X
16,12 
 της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων – א ff1 syrc 
 της ζυμης των Φαρισαιων – 33
 της ζυμης των αρτων – א2 Β L 892 1009 1241
 των αρτων – f1
 της ζυμης του αρτου – C Κ W Χ Δ Π 28 700 1010 Byz c f q
 της ζυμης – D Θ f13 565 a b ff2 syrs 
17,10
 οι μαθηται αυτου – Β
 οι μαθηται – א L Z W
17,15
 κυριε – Β 
 brak –א 
17,17
 αποκριθεις δε ο Ιησους – Β 
 δε ο αποκριθεις –א 
18,7
 ουαι τω ανθφωπω – א 
 ουαι τω ανθφωπω εκεινω – Β 
18,14 
 εμπροσθεν του πατρος υμων – א Dc K L W X Δ Π f1 28 565
 εμπροσθεν του πατρος ημων – Dgr 1646 2148
 εμπροσθεν του πατρος μου – B Θ f13 33 700 892 1010 1216 1230 1241 1253 Byz
18,16
 δυο η τριων μαρτυρων – א Θ 700
 δυο μαρτυρων η τριων – B 
 μαρτυρων δυο η τριων – L l 
 δυο η τριων – D 
19,7
 απολυται – א 
 απολυται αυτην – Β 
19,10
 λεγουσιν – א 
 λεγουσιν αυτω – Β 
19,12
 εισιν ευνοχοι – א 
 εισιν γαρ ευνοχοι – Β 
19,16
 ποιησας – א 
 ποιησω ινα – Β 
19,22
 ακουσας δε ο νεανισκος – א 
 ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον τουτον – Β 
21,16
 εκ στοματος – א 
 οτι εκ στοματος – Β 
21,17
 εξω της πολεως – Β 
 brak – א 
21,19
 ευρεν – Β 
 brak –א 
21,28
 αμπελονι – א 
 αμπελονι μου – Β 
21,33
 ωρυξεν αυτω – א V 69 
 ωρυξεν εν αυτω – Β 
22,1
 παραβολαις αυτοις – א 
 εν παραβολαις αυτοις – Β 
22,11
 ειδεν ανθρωπον – א 
 ειδεν εκει ανθρωπον – Β 
22,40
 ολος – Β 
 brak –א 
23,3
 ποιησατε – א 
 ποιησατε και τηρειτε – Β 
23,8
 καθηγητης – Sinaiticus*, 2, Bezae, Regius, Koridethi, 1010, 1241, 1424, Byz, ℓ 292*
 διδασκαλος – Sinaiticus1, Vaticanus, 33, 892, ℓ 292cor
23,35
 αιμα – א 
 παν αιμα – Β 
23,35b 
 υιου βαραχιου (syna Barachiasza) – Β
 brak –א 
23,37 
 η – Β 
 brak –א 
24,2 
 ταυτα – א 
 ταυτα παντα – Β 
24,9 
 υπο των εθνων – א 
 υπο παντων των εθνων – Β 
24,24 
 σημεια και τερατα – א 
 σημεια μεγαλα και τερατα – Β 
24,26
 ουν – Β 
 brak –א 
24,30
 και κοψομται – א 
 και τοτε κοψομται – Β 
24,31
 σαλπιγγος μεγαλης – א 
 σαλπιγγος φωνης μεγαλης – Β 
24,35
 brak wiersza – א 
 zawiera – B 
24,48
 ο κακος δουλος – א 
 ο κακος δουλος εκεινος – Β 
25,3
 λαμπαδας – א L 
 λαμπαδας αυτων – Β 
25,17
 ωσαυτως – א 
 ωσαυτως και – Β 
25,22
 κυριε – Β 
 brak –א 
26,33
 παντες – א 
 ει παντες – Β 
26,50
 ο δε – א 
 ο δε Ιησους – Β 
26,72
 οτι – Β 
 brak –א 
27:11
 εφη – א 
 εφη αυτω – Β 
27,33
 λεγομενον – Β 
 brak –א 
27,45
 επι πασαν την γην (na całej ziemi) – Β 
 brak –א 
27,47 
 οτι (że) – Β 
 brak –א 
27,48 
 εξ αυτων – Β 
 brak –א 
27:53 
 εισηλθον (weszli) – 
 brak –א 
27,59 
 εν (w) – Β 
 brak –א 
27,60 
 αυτο – Β 
 brak –א 
28,5 
 ταις γυναιξιν (kobietom) – Β 
 brak –א 
28,10 
 μου (mnie) – Β 
 brak –א 
28,15 
 ημερας (dni) – Β 
 brak – א 
28,18 
 αυτοις (im) – Β 
 brak –א

Ewangelia Marka 

4,20
 εν… εν… εν… – א A C2 D 
 εν… brak… brak… – B 
6,43
 κλασματα δωδεκα κοφινων πληρωματα – 𝔓45 Β (L Δ) 892 
 κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις – A D Θ Byz (syrh) 
 περισσευματα κλασματων δωδεκα κοφινους πληρεις – (33) 1241 1424 it 
 κλασματων δωδεκα κοφινων πληρωματα – א W (f1) f13 pc 
10,19
 μη αποστερησης – א A B2 C D X Θ 565 892 1009 1071 1195 1216 1230 1241 1253 1344 1365 1646 2174 Byz 
 brak – B* K W Δ Π Ψ f1 f13 28 700 1010 1079 1242 1546 2148 
10,40 
 ητοιμασται υπο του πατρος μου – א*, b, f1 1071 1241 ita, r1 
 ητοιμασται παρα του πατρος μου – Θ 
 ητοιμασται παρα του πατρος – ℓ 60 
 ητοιμασται – większość mss A B C K L W X Δ Π Ψ 0146 Byz 
    
11,1
 εις Βηθφαγη και Βηθανιαν (do Betfage i Betanii) – Β 
 εις Βηθφαγη και εις Βηθανιαν (do Betfage i do Betanii) – א C Θ 
    
11,3
 αυτον αποστελλει παλιν – א D L 892 1241 Lect (αποστελει copsa)
 αποστελλει παλιν αυτον – B 
 παλιν αποστελλει αυτον – Θ 
 αποστελλει παλιν – Δ 
 αυτον αποστελλει – A K X (αποστελει W f1 700 copbo) f13 Byz 
 αποστελλει αυτον – 1344 1365

11,7
 φερουσιν (niosą) – א2 B L Δ Ψ 892 
 αγουσιν (wiodą) – א* C W Θ f1 f13 28 
 ηγαγον (przyprowadzili) – A D 0133 Byz

Ewangelia Łukasza 

Łuk 2,37
 εβδομηκοντα (siedemdziesiąt) – א 
 ογδοηκοντα (osiemdziesiąt) – Β, większość mss.

Łuk 8,3
 διηκονουν αυτοις (usługiwały im) – Β
 διηκονουν αυτω (usługiwały Mu) – א

Łuk 8,45
 Πετρος (Piotr) – 𝔓75 Β Π 700 1079 1546 syrc, s, pal copsa eth geo 
 Πετρος και οι συν αυτω (Piotr i ci, którzy z nim byli) – א A C D L P W Θ Ξ f1 f13 33 892 1009 1071 1195 1230 1241 1253 Lect 
 Πετρος και οι μετ’ αυτου (Piotr i ci, którzy z nim byli) – K X Δ Ψ 28 565 1000 1216 1242 1344 1365 1646 2148 2174 Byz

Łuk 9,23
   αρνησασθω – א A Β2 D K L Θ Ξ f13 33
   απαρνησασθω – 𝔓75 Β* C R W Ψ f1 Byz

Ewangelia Jana 

Jan 1,25
 και ηρω[τησαν] αυτον (i zapytali go) – 𝔓5 
 και ειπον αυτω (i powiedzieli mu) – Sinaiticus
 και ηρωτησαν και ειπαν αυτω (i zapytali i powiedzieli mu) – Vaticanus

Jan 1,33
 και εγω (i ja) – Sinaiticus
 καγω (i ja) – Vaticanus

Jan 1,34
 ο εκλεκτος (wybrany) – 𝔓5 Sinaiticus
 ο υιος (syn) – Vaticanus

Kolejność ksiąg 

Różnice dotyczą także kolejności ksiąg Nowego Testamentu. 
 Synajski: Ewangelie, Listy Pawła, Dzieje, Listy powszechne, Apokalipsa 
 Watykański: Ewangelie, Dzieje, Listy powszechne, Listy Pawła, [Apokalipsa]
Kolejność ksiąg Kodeksu Synajskiego jest zgodna z Kodeksem Fuldeńskim oraz z kolejnością stosowaną przez Epifaniusza. Jest niemal identyczna z kolejnością ksiąg stosowaną przez Kościół koptyjski (Listy powszechne przed Dziejami). Kolejność ksiąg Kodeksu Watykańskiego jest zgodna z kolejnością stosowaną przez Atanazego (39 List Paschalny z 367 roku) oraz Cyryla Jerozolimskiego.

Zobacz też 
 Warianty tekstowe Nowego Testamentu
 Tekst aleksandryjski
 Wielkie kodeksy biblijne

Przypisy

Bibliografia 
 Ezra Abbot, On the comparative antiquity of the Sinaitic and Vatican manuscripts of the Greek Bible (1872)
 Herman C. Hoskier Codex B and Its Allies, a study and an indictment, Bernard Quaritch (London 1914). (2 vols.)

Linki zewnętrzne 
 The Codex Sinaiticus Project
 Recensio Codice Vaticano
 Transkrypcja porównawcza rękopisów NT

Majuskułowe rękopisy NT